En Pologne, Krężel est le nom de :

 Krężel, village de la voïvodie de Mazovie,
 Krężel, village du powiat de Gryfice, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Krężel, village du powiat de Myślibórz, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.